Malbranque est un nom propre français qui peut faire référence à :

Patronyme 

 Christophe Malbranque (1975-), journaliste français ;
 Sophie Malbranque (1959-), athlète française ;
 Steed Malbranque (1980-), footballeur français.

Patronyme français